Vingt-et-Un-Août ou XXI-Août ou 21-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

21 août,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Libération d'Auberville dans le Calvados, par la Brigade Piron et la 6ème division aéroportée britannique.
 Massacre de Comblanchien en Côte-d'Or, lors d'une expédition punitive de l'armée allemande.
 Début des combats pour la Libération d'Aubagne et de ses environs, dans les Bouches-du-Rhône.
 Combats et Libération de Cère dans les Landes.
 Libération de Saint-Pierre-du-Mont et de Mont-de-Marsan dans les Landes.
 Combats décisifs de la Résistance à Estivareilles, pour la libération du département de la Loire.
 Libération de Bellegarde dans le Loiret, au prix des vies de trois soldats américains.
 Libération de Juranville et Lorcy dans le Loiret, sans combats notables, par le  bataillon d'infanterie blindée de la  blindée US.
 Libération de Limoges et de ses environs, en Haute-Vienne.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date en d'autres langues, par exemple :
En espagnol, « 21 de Agosto » ou « Veintiuno de Agosto »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 21 de Agosto », à Xalapa-Enríquez, dans l'État de Veracruz.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
21